Das Tennis International 2015 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Darmstadt. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 20. bis 26. Juli 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Darmstadt